Magnuskathedrale ist der Name von:

 Kirkjubømúrurin, Ruine der Magnuskathedrale in Kirkjubøur, Färöer
 St.-Magnus-Kathedrale in Kirkwall, Orkney, Schottland.